Mission San Juan Capistrano ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mission San Juan Capistrano (Kalifornien), ID-Nr. 71000170
 Mission San Juan Capistrano (Texas), ID-Nr. 72001352